Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2001 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Serena und Venus Williams. Das Finale bestritten Lisa Raymond und Rennae Stubbs gegen Kim Clijsters und Ai Sugiyama, das Raymond und Stubbs in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2001